Partido Moderado (Brasil) — partido político que atuava no Brasil, no final do Primeiro Reinado, no Período Regencial e Segundo Reinado.
Partido Moderado (Escócia) — corrente religiosa escocesa
Partido Moderado (Espanha) — partido político espanhol
Partido Moderado (Suécia) — partido conservador sueco

Desambiguações de organizações